Бундеслига 2013/2014 — 51-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионат проводится с 9 августа 2013 года. Последние матчи состоятся 10 мая 2014 года. В чемпионате предусмотрен традиционный перерыв между первым и вторым кругом с 20 декабря 2013 года по 26 января 2014 года. 26 марта 2014 года, за 8 туров до завершения чемпионата, победу в Бундеслиге праздновала Бавария.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Фортуна» и «Гройтер Фюрт». «Фортуна» провела в Бундеслиге только один сезон, заняв в итоговой таблице 17-е место, в последнем туре уступив 16-е место «Хоффенхайму». «Гройтер Фюрт», для которого это выступление в Бундеслиге было дебютным, завершил сезон на 18-м месте.

В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Герта», которая возвращается в чемпионат спустя сезон, и занявший второе место «Айнтрахт» из Брауншвейга, последний раз выступавший в Бундеслиге в сезоне 1984/85.

«Хоффенхайм», занявший по итогам прошлого сезона 16-е место, сыграл в стыковых матчах с «Кайзерслаутерном» и, победив в обеих встречах, сохранил прописку в Бундеслиге.

Уже 5 лет подряд в чемпионате не участвуют команды с Востока

Клубы-участники

Турнирная таблица 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата, определяются:
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге

Потуровая таблица 

Источник: www.bundesliga.de

Статистика чемпионата

Бомбардиры 

Примечание:
В скобках указаны голы забитые с пенальти.

Ассистенты

Гол+пас

Рекорды чемпионата 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 10/08/2013 «Герта» 6:1 «Айнтрахт (Ф)»
 28/09/2013 «Боруссия (Д)» 5:0 «Фрайбург»
 01/11/2013 «Боруссия (Д)» 6:1 «Штутгарт»
 02/02/2014 «Бавария» 5:0 «Айнтрахт (Ф)»

 Самая крупная победа гостей (+7):
 07/12/2013 «Вердер» 0:7 «Бавария»

 Самое большое количество забитых мячей (8):
 01/09/2013 «Штутгарт» 6:2 «Хоффенхайм»
 14/09/2013 «Боруссия (Д)» 6:2 «Гамбург»
 09/11/2013 «Байер 04» 5:3 «Гамбург»
 30/11/2013 «Хоффенхайм» 4:4 «Вердер»
 02/03/2014 «Хоффенхайм» 6:2 «Вольфсбург»

 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (7):
 07/12/2013 «Вердер» 0:7 «Бавария»
 Другое
 Самая долгая серия без побед: Нюрнберг ни разу не выиграл в первом круге.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги
 Страница Бундеслиги

2013
Германия
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году
Спорт в Германии в 2013 году
Спорт в Германии в 2014 году